Equifax — американское бюро кредитной истории. Equifax собирает информацию более чем о 800 миллионов физических лиц и более чем на 88 миллионов компаний по всему миру. Основана в 1899 году, расположена в Атланте, штат Джорджия. Является одним из трех крупнейших кредитных агентств в США наряду с Experian и TransUnion (вместе их называют “большой тройкой”). Годовой доход Equifax составляет 3,1 миллиарда долларов США, в компании работает более 9 тысяч сотрудников в 14 странах.

Помимо кредитного скоринга, предоставления кредитных рейтингов и демографических данных для бизнеса, Equifax предлагает коммерческие услуги кредитного мониторинга и предотвращения мошенничества непосредственно потребителям. В соответствии с законами США, как и другие бюро кредитных историй, Equifax предоставляет жителям США один бесплатный отчет о кредитном рейтинге в год.

В сентябре 2017 Equifax сообщила, что подверглась крупнейшему взлому в период с середины мая до июля 2017 года, в ходе которого злоумышленники получили доступ к персональным данным 145,5 млн человек, жителей США, Канады и Великобритании. Были украдены полные имена, номера социального страхования, даты рождения, адреса и, в некоторых случаях, номера водительских прав. Также была украдена информация о 209 тысячах кредитных карт. Компания утверждает, что обнаружила свидетельства о киберпреступлении 29 июля 2017.

В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила бывшего ИТ-директора Equifax Джуна Йинга в незаконной инсайдерской торговле, поскольку он продавал акции компании до того, как информация о взломе была обнародована. После расследования, проведенного ФБР, Йинг признал свою вину, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения плюс год надзорного освобождения, оштрафован на 55 000 долл. 00 и предписано выплатить реституцию в размере 117 117,61 долларов США в июне 2019 года. Менеджер Equifax Судхакар Редди Бонту также признал себя виновным в инсайдерской торговле и был приговорен к 8 месяцам домашнего заключения.

В июле 2019 года газеты The New York Times, New York Post и другие СМИ сообщили, что компания Equifax согласилась выплатить около 650 миллионов долларов США для урегулирования спора с Федеральной торговой комиссией (ФТК), чтобы разрешить расследования генеральных прокуроров нескольких штатов, Бюро по финансовой защите потребителей, ФТК и коллективный иск потребителей, связанный с утечкой данных.

Однако к сентябрю 2019 года компания Equifax добавила в процесс рассмотрения претензий дополнительные требования и "препятствия", что поставило под сомнение возможность получения ранее объявленного денежного возмещения в размере 125 долларов США на каждого пострадавшего потребителя.

19 декабря 2019 года федеральный судья в Атланте присудил адвокатам по групповым искам, представляющим интересы потребителей, около 77,5 миллиона долларов, предполагая, что отдельные потребители могут рассчитывать на получение примерно шести или семи долларов.

См. также 
 Кредитное бюро
 Кредитная оценка
 Кражи личных данных

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании Equifax
 Сайт компании о защите персональных данных

Компании, основанные в 1899 году
Компании, имеющие листинг акций на Нью-Йоркской бирже
Финансовые компании США